La nazionale di baseball degli USA, è la squadra che rappresenta gli Stati Uniti d'America nelle competizioni internazionali.

Piazzamenti

Giochi olimpici 
 1992 : 4°
 1996:  3°
 2000:  1°
 2004: non qualificata
 2008:  3°

World Baseball Classic 
 2006: 8°, eliminata nella seconda fase
 2009: 4°, sconfitta in semifinale
 2013: 6°, eliminata nella seconda fase
 2017:  1°

Campionato mondiale di baseball 

 1938:  2°
 1939:  3°
 1940:  2°
 1941: 6°
 1942: 5°
 1943: non qualificata
 1944: non qualificata
 1945: non qualificata
 1947: non qualificata
 1948: non qualificata
 1950: non qualificata
 1951: non qualificata
 1952: non qualificata

 1953: non qualificata
 1961: non qualificata
 1965: non qualificata
 1969:  2°
 1970:  2°
 1971: non qualificata
 1972:  2°
 1973:  1°
 1974:  1°
 1976: non qualificata
 1978:  2°
 1980: 4°
 1982:  3°

 1984:  3°
 1986: 4°
 1988:  2°
 1990: 7°
 1994: 8°
 1998: 9°
 2001:  2°
 2003: 5°
 2005: 7°
 2007:  1°
 2009:  1°
 2011: 4°

Giochi panamericani 

 1951:  2°
 1955:  2°
 1959:  3°
 1963:  2°
 1967:  1°
 1971:  2°

 1975:  2°
 1979: 4°
 1983:  3°
 1987:  2°
 1991:  3°
 1995: 10°

 1999:  2°
 2003:  2°
 2007:  2°
 2011:  2°
 2015:  2°
 2019: non partecipante

Coppa intercontinentale di baseball 

 1973:  3°
 1975:  1°
 1977:  2°
 1979:  3°
 1981:  1°
 1983:  2°

 1985 : 6°
 1987:  2°
 1989 : 7°
 1991: non qualificata
 1993:  2°
 1995: non qualificata

 1997 : 4°
 1999 : 4°
 2002: non qualificata
 2006: non qualificata
 2010: non qualificata

Formazioni

WBC

Note

Voci correlate 
Baseball 
Major League Baseball 
Campionato mondiale di baseball 
World Baseball Classic

Altri progetti 

Stati Uniti
Baseball
Baseball negli Stati Uniti d'America